Die Schachweltmeisterschaft der Frauen 2015 war ein vom Weltschachbund FIDE ursprünglich auf den 11. bis 31. Oktober 2014 terminierte, aber dann auf den Zeitraum vom 16. März bis 7. April 2015 im Olympiapark im russischen Sotschi verschobenes K.-o.-Turnier mit 64 Teilnehmerinnen um den Titel der Weltmeisterin im Schach.

Die Weltmeisterin und Frauenranglistenerste Hou Yifan nahm nicht teil, da sie bereits vorher einem Turnier auf Hawaii zugesagt hatte. Dies und die Tatsache, dass zwei Weltmeisterschaften in verschiedenem Format im selben Jahr stattfinden sollten (die zweite wurde später nach 2016 verschoben), kostete die Weltmeisterschaft Anerkennung in der Schachwelt. Hauptschiedsrichterin des Turniers war Zsuzsa Verőci aus Ungarn.

Zum 28. März erreichten Marija Musytschuk, D. Harika, Pia Cramling und Natalja Pogonina das Halbfinale, Musytschuk und Pogonina am 31. März das Finale. Dieses wurde vom 2. bis 5. April ausgetragen, Musytschuk gewann mit 2,5:1,5 Punkten. Im Falle eines Unentschiedens wäre die Entscheidung am 6. April im Tiebreak gefallen.

Teilnehmerinnen 

Neben 51 Teilnehmerinnen, die in nationalen, zonalen und kontinentalen Meisterschaften ermittelt wurden, wurden 13 Plätze nach anderen festgelegten Kriterien vergeben. Startberechtigt waren demnach:
 Die beiden Teilnehmerinnen der Schachweltmeisterschaft der Frauen 2013
 Die beiden Halbfinalistinnen der Schachweltmeisterschaft der Frauen 2012
 Die Sieger der World Junior Girls Championship 2012 und 2013
 Die fünf Spielerinnen mit den höchsten Elo-Zahlen zwischen Februar 2013 und Januar 2014
 Zwei von der FIDE nominierte Spielerinnen

Die in weiteren Meisterschaften ermittelten Spielerinnen verteilten sich folgendermaßen:
 28 Spielerinnen aus Europa
 12 Spielerinnen aus Asien und Ozeanien
 8 Spielerinnen aus Amerika
 3 Spielerinnen aus Afrika

Turnierverlauf

1. Runde

2. Runde

3. Runde

Viertelfinale

Halbfinale

Finale 
Die Entscheidung fiel in der zweiten Partie, in der Marija Musytschuk die weißen Steine führte.

{| class="wikitable" style="text-align:center"
|+Finale der Schachweltmeisterschaft der Frauen 2015
|-
! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! Punkte
|-
| align=left | Marija Musytschuk || style="background:black; color:white"| ½ || 1 ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ || 2½
|-
| align=left | Natalja Pogonina || ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || 1½
|}

Partien

1. Partie 

 Natalja Pogonina – Marija Musytschuk ½:½
 Sotschi, 2. April 2015
 Halbslawische Verteidigung, D45
 1. d4 d5 2. c4 c6 3. Sc3 Sf6 4. e3 e6 5. Sf3 Sbd7 6. Dc2 Ld6 7. Ld3 0–0 8. 0–0 dxc4 9. Lxc4 b5 10. Le2 a6 11. Td1 Dc7 12. e4 e5 13. dxe5 Sxe5 14. h3 Te8 15. Lg5 Sxf3+ 16. Lxf3 Le6 17. Tac1 Tad8 18. b3 Lh2+ 19. Kf1 Le5 20. Le3 h6 21. Se2 Txd1+ 22. Txd1 Lc8 23. Kg1 Lb7 24. g3 Td8 25. Txd8+ Dxd8 26. Lg2 Lc7 27. Sf4 Sd7 28. Sd3 Lb6 29. Sc5 Lc8 30. Sxd7 Lxd7 31. Lc5 Lxc5 32. Dxc5 Da5 33. a3 Le6 34. e5 De1+ 35. Kh2 Lxb3 36. Lxc6 Le6 37. Lg2 De2 38. Db6 Dxe5 39. Dxa6 Dc5 40. Da8+ Kh7 ½:½

2. Partie 

 Marija Musytschuk – Natalja Pogonina 1:0
 Sotschi, 3. April 2015
 Spanische Partie (Breyer-System), C95
 1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 a6 4. La4 Sf6 5. 0–0 b5 6. Lb3 Le7 7. Te1 d6 8. c3 0–0 9. h3 Sb8 10. d4 Sbd7 11. a4 Lb7 12. Sbd2 c5 13. d5 c4 14. Lc2 Sc5 15. Sf1 Te8 16. Sg3 g6 17. Le3 Dc7 18. Sd2 Lf8 19. De2 Sfd7 20. f3 Sb6 21. a5 Sbd7 22. Sh1 Le7 23. g4 Dd8 24. Df2 Lh4 25. Sg3 Tc8 26. Kg2 Sf8 27. Tf1 Lg5 28. f4 exf4 29. Lxf4 Tc7 30. Lxg5 Dxg5 31. Sf3 De7 32. Sd4 De5 33. h4 h6 34. Dd2 Lc8 35. Sc6 Dg7 36. Df4 Td7 37. Tf2 Lb7 38. Sd4 Te5 39. Sf3 Te8 40. g5 h5 41. Sd4 De5 42. Dd2 Tc7 43. Taf1 Tee7 44. Tf6 Ted7 45. T6f4 b4 46. Sf3 Dg7 47. cxb4 Sd3 48. Tf6 Sh7 49. Sd4 Sxf6 50. gxf6 Df8 51. La4 Se5 52. Lxd7 Txd7 53. Sf3 Sg4 54. Sxh5 gxh5 55. Dg5+ Kh8 56. Dxh5+ Sh6 57. Kh2 Dg8 58. Tg1 1:0

3. Partie 

 Natalja Pogonina – Marija Musytschuk ½:½
 Sotschi, 4. April 2015
 Halbslawische Verteidigung, D45
 1. d4 d5 2. c4 c6 3. Sc3 Sf6 4. e3 e6 5. Sf3 Sbd7 6. Dc2 Ld6 7. Ld3 0–0 8. 0–0 dxc4 9. Lxc4 b5 10. Le2 a6 11. Sg5 Dc7 12. e4 Lxh2+ 13. Kh1 c5 14. e5 cxd4 15. exf6 Sxf6 16. f4 Lg3 17. Dd3 dxc3 18. Dxg3 h6 19. Sh3 Se4 20. De1 Lb7 21. Lf3 cxb2 22. Lxb2 Dc2 23. Lxe4 Lxe4 24. Tf2 Dd3 25. Kh2 Tfd8 26. Tc1 Tac8 27. Txc8 Txc8 28. a3 Ld5 29. Td2 Dg6 30. De5 f6 31. De3 Tc4 32. Tf2 Df5 33. Lc3 Ta4 34. Ld2 a5 35. Dc5 Dd3 36. Lc1 Dc4 37. Dxc4 Txc4 38. Lb2 b4 39. axb4 Txb4 40. Lc3 Tb5 41. Td2 a4 42. Lb2 Tb3 43. f5 a3 44. Ld4 Tb4 45. Sf4 a2 46. Sxd5 Txd4 47. Sxf6+ gxf6 48. Txa2 e5 49. Ta8+ Kf7 50. Ta7+ Ke8 51. Ta6 Ke7 52. Ta7+ Td7 53. Ta6 Kf7 54. Kg3 Kg7 55. Kg4 Te7 56. Ta3 Kh7 57. Ta6 e4 58. Ta2 e3 59. Te2 Tg7+ 60. Kh4 Tg8 61. g4 Te8 62. Kg3 h5 63. gxh5 Kh6 64. Kf4 Te5 65. Txe3 Txe3 66. Kxe3 Kxh5 67. Kf4 ½:½

4. Partie 

 Marija Musytschuk – Natalja Pogonina ½:½
 Sotschi, 5. April 2015
 Vierspringerspiel, C47
 1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Sc3 Sf6 4. d4 exd4 5. Sxd4 Lc5 6. Le3 Lb4 7. Ld3 Se5 8. 0–0 0–0 9. Sd5 Sxd5 10. exd5 Te8 11. Le2 Lf8 12. Dd2 d6 13. h3 h6 14. Tae1 a6 15. f4 Sd7 16. Lf3 Sc5 17. Lf2 Txe1 18. Txe1 Ld7 19. g4 Le7 20. Kg2 Lh4 21. Lxh4 Dxh4 22. Df2 Df6 23. Kg3 a5 24. Dd2 g5 25. Lg2 b5 26. b3 Dg6 27. a3 gxf4+ 28. Dxf4 b4 29. axb4 axb4 30. Dd2 h5 31. Lf3 hxg4 32. hxg4 Tf8 33. Sc6 Lxc6 34. dxc6 Se6 35. Dxb4 Dxc2 36. Dc4 Db2 37. Ld5 Sg5 38. Df4 Dg7 39. Te7 Ta8 40. De3 Dh6 41. Lxf7+ Sxf7 42. Dxh6 Sxh6 43. Txc7 Sf7 44. b4 Se5 45. b5 Tb8 46. Tb7 Tc8 47. Kf4 Sd3+ 48. Ke4 Sc5+ 49. Kd5 Sxb7 50. cxb7 Td8 51. b6 Kf7 52. Kc6 Ke7 53. Kc7 Td7+ 54. Kc6 Td8 55. Kc7 Td7+ 56. Kc6 Td8 ½:½

Folgen 
Im März 2016 verlor Marija Musytschuk ihren Titel in einem Zweikampf gegen die vorherige Weltmeisterin Hou Yifan, die sich durch ihren Sieg beim FIDE Grand Prix der Frauen 2013–2014 als Herausforderin qualifiziert hatte.

Einzelnachweise und Quellen

Weblinks 
 Homepage der Schach-Weltmeisterschaft der Frauen 2015 (englisch)
 Videostream der Schach-Weltmeisterschaft der Frauen 2015 (englisch)
 Ablaufplan auf FIDE.com
 Ergebnisse bei chess-results.com
 Women's World Championship Knockout Tournament (2015) – alle Partien bei: chessgames.com

2015a
Schachveranstaltung 2015
Schachwettbewerb in Russland
Sportveranstaltung in Sotschi